Понти-ди-Лима:

 Понти-ди-Лима — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Виана-ду-Каштелу.
 Понти-ди-Лима — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.